Angel Gabriel Cayetano Pirez ou somente Angel Cayetano é um futebolista uruguaio que atua no Danubio.
Em 2010 integrou a seleção uruguaia sub-20 que disputou o campeonato sul-americano no peru e que conseguiu uma vaga nas olimpíadas.

Futebolistas do Uruguai
Jogadores da Seleção Uruguaia de Futebol Sub-20
Futebolistas do Danubio Fútbol Club